

Шульгино — присілок, Богородський міський округ, Московська область
 Шульгино — присілок, Дмитровський міський округ, Московська область
 Шульгино — присілок, Маріїнсько-Посадський район, Чувашія
 Шульгино — присілок, Нюксенський район, Вологодська область
 Шульгино — присілок, Тотемський район, Вологодська область